Belbin ist der Familienname folgender Personen:
 Meredith Belbin (* 1926) Britischer Forscher (Teamrollen)
 Tanith Belbin (* 1984), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Tracey Belbin (* 1967), australische Hockeyspielerin